Allegheny hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Naturaleza
Meseta de Allegheny
Montes de Allegheny, cordillera norteamericana, que forma parte de la cordillera de los Apalaches
Río Allegheny

Divisiones administrativas
Condado de Allegheny
Municipio de Allegheny

Estaciones del Metro de Filadelfia 
 Allegheny (línea de la Calle Broad)
 Allegheny (línea Market–Frankford)

Además
Allegheny Airlines
Observatorio de Allegheny